Mohamed Conteh ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Conteh (Fußballspieler, 1974) (* 1974), sierra-leonischer Fußballspieler 
 Mohamed Conteh (Fußballspieler, 1996) (* 1996), gambischer Fußballspieler